Аэропорты, носящие название Восточный:
 Восточный (Витебск).
 Аэропорт Восточный — строящийся аэропорт возле космодрома Восточный.
 Курск — Восточный (аэропорт).
 Ульяновск-Восточный (аэропорт).
 Улан-Удэ-Восточный (аэродром). См. также 
  (стр. значений)